Чемпионат Румынии по фигурному катанию — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Румынии, организуемое Федерацией конькобежного спорта Румынии. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и синхронном катании.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Синхронное катание

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Румыния
Фигурное катание в Румынии